Змагання в заліку індивідуальних гонок в програмі кубку світу з біатлону 2016–2017 серед жінок розпочалися 30 листопада 2016 року на першому етапі у шведському Естерсунді й завершаться 15 лютого 2017 на чемпіонаті світу у австрійському Гохфільцені. Загалом в рамках сезону 2016–2017 років було проведено три індивідуальні гонки. Свій титул володарки малого кришталевого глобуса 2015–2016 захищала  італійка Доротея Вірер.

Формат 
Індивідуальна гонка проводиться на дистанції 15 км. Біатлоністки, які стартують з інтервалом у 30 секунд, повинні подолати чотири вогневі рубежі, на кожному, з яких слід розбити по 5 мішеней. Перша і третя стрільби проводяться лежачи, друга й четверта — стоячи. За кожну нерозбиту мішень до загального часу біатлоністки додається 1 хвилина.

Призери сезону 2015—16

Нарахування очок

Призери етапів

Підсумкова таблиця

Примітки 

Кубок світу з біатлону 2016-17
2016 у біатлоні
2017 у біатлоні